Соревнования на коне среди мужчин в спортивной гимнастике на Летних Олимпийских играх 2000 года состоялись 16 и 24 сентября в спорткомплексе «Сидней СуперДом». Победу одержал румынский спортсмен Мариус Урзикэ, второе место занял француз Эрик Пужад, третьим стал россиянин Алексей Немов.

Результаты

Квалификация 

В квалификационном раунде 16 сентября участвовали 80 гимнастов, из которых восемь лучших пробились в финал 24 сентября. Каждая страна выдвигала не более двух гимнастов в финал.

Финал

Ссылки 
 Результаты на Gymnasticsresults.com